Vermarktung steht für:

 Marketing 
 Direktvertrieb

Siehe auch: